Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Pisidicé fille d'Éole ;
 Pisidicé fille de Nestor ;
 Pisidicé fille de Pélias ;
 Pisidicé fille de Leucon est la mère d'Argynnos, aimé par Agamemnon qui le poursuivit. A bout de force, Argynnos se suicida en se jetant dans le Céphise.